Schack kan syfta på:

 Schack – ett bräd- och strategispel för två deltagare
 Schacktermer
 Schackets historia
 Schackpjäser
 Schackpjäsers relativa värden
 Schackspelare
 Schacka – en schackterm
 Schackvariant – flera spel som härstammar från bräd- och strategispelet schack
 Schack (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Schack (TV-serie) – ett TV-program med Hans Alfredson 1981–1982
 Schack av Skylvalla – ett nutida konventionellt namn på en svensk medeltida frälseätt

Se även
 Kinaschack – ett brädspel